Dwight Foster (1757–1823) amerikai szenátor Massachusetts államból 1800–1803 között
Dwight Foster (* 1957) kanadai jégkorongozó